Centumalus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus, römischer Konsul 298 v. Chr. und Diktator 263 v. Chr.
 Marcus Fulvius Centumalus, römischer Stadtprätor (192 v. Chr.)